<< 66-я Церемонии вручения 68-я >>

67-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм с 1 июня 2014 года по 31 мая 2015 года. Вручение премий состоялось 20 сентября 2015 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, а ведущим был телеактёр Энди Сэмберг.

Список номинантов был озвучен 16 июля 2015 года. В этом году телеакадемия ввела новые правила, наиболее значимые из которых это деление драм и комедий на часовые и получасовые хронометражем, соответственно (что было критически воспринято вскоре после объявления), а право на заявку в категориях гостевых актёров было ограничено для персон, появляющихся в менее 50 % сезона.

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

Примечания

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website

2015
2015 год в Калифорнии
События 20 сентября
Сентябрь 2015 года
Телевизионные премии 2015 года